Erler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Erler ist ein Wohnstättenname für Menschen, die an einer Erle wohnen.

Namensträger 
 Adalbert Erler (1904–1992), deutscher Rechtshistoriker
 Alexander Erler (* 1997), österreichischer Tennisspieler
 Andreas Erler (* 1961), deutscher Politiker (CDU)
 Brigitte Erler (* 1943), deutsche Politikerin (SPD)
 Carl August Erler (1820–1889), deutscher Mathematiker
 Christoph Erler (um 1780–1854), österreichischer Orgelbauer
 David Erler (* 1981), deutscher Sänger (Countertenor)
 Dieter Erler (1939–1998), deutscher Fußballspieler
 Dietmar Erler (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Eduard Erler (1861–1949), österreichischer Politiker (DnP)
 Erich Erler (1870–1946), deutscher Maler
 Eva Erler (* 1928), deutsche Lehrerin und Parteifunktionärin (SED)
 Franz Christoph Erler (1829–1911), österreichischer Bildhauer

 Gernot Erler (Heimatforscher) (1935–2011), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Gernot Erler (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Gisela Erler (* 1946), deutsche Unternehmerin und Politikerin (Grüne)
 Gotthard Erler (* 1933), deutscher Verleger und Fontaneforscher
 Gregor Erler (* 1982), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor

 Holger Erler (* 1950), deutscher Fußballspieler

 Josef Erler (1802–1844), österreichischer Maler
 Julius Erler (1846–nach 1931), deutscher Richter

 Ludwig Erler (1833–1900), deutscher Theologe
 Lukas Erler (* 1953), deutscher Schriftsteller

 Michaela Erler (* 1965), deutsche Handballspielerin
 Nadine Erler (* 1978), deutsche Übersetzerin
 Otto Erler (vor 1865–1911), deutscher Rauchwarenkaufmann, siehe Otto Erler, Rauchwarengroßhandel
 Otto Erler (1872–1943), deutscher Dramatiker
 Peter Erler (* 1961), deutscher Historiker
 Petra Erler (* 1958), deutsche Staatssekretärin
 Rainer Erler (* 1933), deutscher Autor, Regisseur und Filmproduzent
 René Erler (* 1983), deutscher Schauspieler
 Tobias Erler (* 1979), deutscher Radrennfahrer
 Ursula Erler (1946–2019), deutsche Schriftstellerin
 Wilfried Erler (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Erler (* 1957), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch 
 Ehrler

Weblinks 
 Erler bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Wohnstättenname